

Persone
 Anna Fehér (1921-1999) – ginnasta ungherese
 Butch Feher, propr. Raymond G. Feher (1954) – ex cestista statunitense
 Csaba Fehér (1975) – ex calciatore ungherese
 Ferenc Fehér (1902-1963) – calciatore ungherese
 Friedrich Fehér, nato Friedrich Weiss (1889-1950) – attore, regista e sceneggiatore austriaco
 Miklós Fehér (1979-2004) – calciatore ungherese
 Norbert Feher, noto anche con lo pseudonimo di Ezechiele Norberto Feher o Igor Vaclavic, giornalisticamente conosciuto come Igor il russo (1981) – criminale serbo di etnia ungherese
 Sandy Feher, nato Sándor Fehér (1943) – ex calciatore ungherese naturalizzato statunitense